Chupícuaro puede referirse a:

Historia 

Pueblos Precolombinos de Mesoamérica:
 Chupícuaro, asentamiento prehispánico en la rivera del río Lerma (México).

Geografía 

:
 Nuevo Chupícuaro, Guanajuato, o simplemente Chupícuaro, población en municipio de Acámbaro, Guanajuato (México).
 Chupícuaro, Michoacán, población en el estado de Michoacán, (México).